Tenisový turnaj WTA Estoril Open 2009 se konal ve dnech 4. až 10. května v portugalském Estorilu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 147 175 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Estoril Open 2009 – muži

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Portugal Open